Zawadka [] bezeichnet Orte in Polen:
 Zawadka, Dorf im Powiat Kolski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Koło (Landgemeinde)
 Zawadka, Dorf im Powiat Kolski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Olszówka#Gemeinde
 Zawadka, Dorf im Powiat Bieszczadzki der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Ustrzyki Dolne
 Zawadka, Dorf im Powiat Strzyżowski der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Strzyżów
 Zawadka, Stadtteil von Nowy Sącz in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zawadka, Dorf im Powiat Limanowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Tymbark
 Zawadka, Dorf im Powiat Miechowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Gołcza
 Zawadka, Dorf im Powiat Myślenicki der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Tokarnia
 Zawadka, Dorf im Powiat Nowosądecki der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Łososina Dolna
 Zawadka (Wadowice), Dorf in der Gmina Wadowice im Powiat Wadowicki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zawadka, Dorf im Powiat Biłgorajski der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Księżpol
 Zawadka (Malczyce) (deutsch: Riegel), Dorf in der Gemeinde Malczyce, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Zawadka, Dorf im Powiat Zawierciański der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Irządze

Zawadka bezeichnet Wasserläufe in Polen:
 Zawadka (Bach), ein Bach in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Zawada
 Sawadka
 Závadka
 Zawadzka